WWF может означать:

 Всемирный фонд дикой природы (англ. World Wildlife Fund, сокр. WWF) — международная общественная организация, работающая в сферах, касающихся сохранения, исследования и восстановления окружающей среды.
 World Wrestling Entertainment (WWE) — крупнейший в мире рестлинг-промоушн, носивший с 1979 по 2002 год название World Wrestling Federation (WWF) и уступивший инициалы Всемирному фонду дикой природы в результате решения суда.
 Windows Workflow Foundation — технология компании Microsoft для определения, выполнения и управления рабочими процессами.